Stauffer ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Stauffer (1860–1909), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Bernhard Stauffer (* 1938), Schweizer Geophysiker
 Bodo Stauffer (1942–1993), Schweizer Maler und Grafiker
 Brenda Stauffer (* 1961), US-amerikanische Hockeyspielerin
 Dietrich Stauffer (1943–2019), deutscher Physiker
 Doris Stauffer (1934–2017), Schweizer Künstlerin und Kunstvermittlerin
 Edmund Stauffer (1925–2013), deutscher Geistlicher, Prälat und Domdekan in Regensburg
 Elsa Stauffer (1905–2006), Schweizer Bildhauerin 
 Ethelbert Stauffer (1902–1979), deutscher protestantischer Theologe
 Fred Stauffer (1892–1980), Schweizer Kunstmaler
 Hans-Ulrich Stauffer (* 1951), Schweizer Jurist
 Heinrich Stauffer (1863–1931), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Isabelle Stauffer (* 1973), Schweizer Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Jay Stauffer (* um 1950), US-amerikanischer Ichthyologe

 Josef Stauffer (1817–1894), österreichischer Architekt und Bauingenieur

 Lisa Stauffer (1931–2009), Schweizer Künstlerin
 Martin Stauffer (* 1975), Schweizer Leichtathlet
 Michael Stauffer (* 1972), Schweizer Schriftsteller
 Paul Stauffer (1930–2008), Schweizer Diplomat und Historiker
 Robert Stauffer (* 1936), Schweizer Schriftsteller, Hörspielautor und Übersetzer
 S. Walter Stauffer (1888–1975), US-amerikanischer Politiker
 Serge Stauffer (1929–1989), Schweizer Kunstvermittler
 Teddy Stauffer (1909–1991), Schweizer Swing-Bandleader
 Veit F. Stauffer (* 1959), Schweizer Musikvermittler
 Verena Stauffer (* 1978), österreichische Autorin
 Viktor Stauffer (1852–1934), österreichischer Genre- und Porträtmaler
 Wilhelm Stauffer (1893–1986), Schweizer Jurist und Richter

Siehe auch:
 Staufer (Begriffsklärung)
 Stauffer Bluff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Staufferbüchse, ein Schmierstoffgeber
 Staufferfett, ein Schmierfett und Dichtungsmittel
 Stauffer-Syndrom, Krankheitsbild bei einem Nierenzellkarzinom